Avers (von lat. adversus „zugewandt“; Gegenwort: Revers) steht für:
 die Vorderseite oder Hauptseite einer Münze oder Medaille, siehe Avers (Numismatik)
 die Vorderseite einer Medaille
 die Vorderseite eines Ordens oder Ehrenzeichens
 die Vorderseite eines Siegels
 die Vorderseite einer Flagge
 die Vorderseite einer Spielkarte

Das Adjektiv avers (von lat. aversus „abgewandt“) steht für: 
 abgewandt, widerwillig, feindselig, gegensätzlich, z. B. risikoavers; vgl. Aversion, Risikoaversion

Avers ist der Name folgender Orte:
 Avers GR, politische Gemeinde in der Region Viamala, Kanton Graubünden, Schweiz
 Kreis Avers, ehemaliger Kreis im ehemaligen Bezirk Hinterrhein (deckungsgleich mit der gleichnamigen Gemeinde), Kanton Graubünden, Schweiz

Siehe auch:
 Afers